Landesregierung Gleißner bezeichnet mehrere Regierungen Oberösterreichs:
 Landesregierung Gleißner I
 Landesregierung Gleißner II 
 Landesregierung Gleißner III
 Landesregierung Gleißner IV
 Landesregierung Gleißner V
 Landesregierung Gleißner VI
 Landesregierung Gleißner VII